Sarcophila är ett släkte av tvåvingar. Sarcophila ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Köttflugor
Sarcophila